Біркір Б'ярнасон (;  27 травня 1988, Акурейрі) — ісландський футболіст.
 Теодор Ельмар Б'ярнасон (,  4 березня 1987, Рейк'явік) — ісландський футболіст.